Магваричи има више значења:

 Општина Магваричи (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Магваричи (Магваричи, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику